Lappar kan syfta på:

 Lappar – en äldre benämning på samer
 Lappar tillvaratager skjutna renar – en oljemålning av Johan Tirén från 1892
 Heta lappar – en svensk dramakortfilm från 1997
 Kom-ihåg-lappar (datorprogram) – ett program från Apple för digitala Post-It-lappar